Raphidiophorus hystrix är en ringmaskart som beskrevs av Thompson 1979. Raphidiophorus hystrix ingår i släktet Raphidiophorus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hystrix